Turtan(n)u, tartan(n)u (akad. turtānu, turtannu, tartānu, tartannu) – jedna z najważniejszych godności urzędniczych w starożytnej Asyrii, której nazwa tłumaczona jest zazwyczaj jako „naczelny dowódca wojsk”. Biblijny tartan z 2 Księgi Królewskiej (2 Krl 18:17) i Księgi Izajasza (Iz 20:1).

Turtanu w Asyrii 
Tytuł turtānu był archaiczny, gdyż wywodził się jeszcze z czasów, gdy Asyria pozostawała pod kontrolą królów Mitanni. Samo słowo wywodziło się z języka huryckiego, w którym znaczyło „drugi pod względem ważności”. W Asyrii, w pierwszych wiekach okresu nowoasyryjskiego, osoba nosząca tytuł turtānu należała do grona najbardziej wpływowych ludzi w państwie. Swymi wysokimi uprawnieniami wojskowymi i administracyjnymi wchodziła ona niekiedy w uprawnienia samego króla, co znalazło wyraz w karierach takich turtănu, jak Szamszi-ilu czy Dajan-Aszur. By ograniczyć ich wpływy królowie asyryjscy epoki Sargonidów wprowadzili urząd drugiego turtanu. Obaj dowódcy, z których jeden zwany był „turtanu strony prawej” (akad. turtānu imitti), a drugi „turtanu strony lewej” (akad. turtānu šumēli) mieli takie same kompetencje, aby żaden z nich nie mógł nadużywać władzy. Dodatkowo podlegać oni musieli rab ša rēši, dostojnikowi z otoczenia króla odpowiedzialnemu za armię. 

Począwszy od końca IX w. p.n.e. turtānu zarządzał również jedną z zachodnich, nadgranicznych prowincji imperium asyryjskiego (tzw. prowincja naczelnego dowódcy wojsk). W 708 r. p.n.e. Sargon II utworzył drugą taką prowincję na ziemiach byłego wasalnego królestwa Kummuh zarządzaną przez „turtanu strony lewej” (tzw. prowincja naczelnego dowódcy wojsk strony lewej).

W asyryjskich listach i kronikach eponimów naczelny dowódca wojsk (turtānu) wymieniany jest z reguły zaraz po królu, a przed heroldem pałacowym (nāgir ekalli), wielkim podczaszym (rab šāqē) i intendentem pałacu (abarakku). Z imion znani są następujący turtanu:
 Aszur-deni-amur - turtanu króla Adad-nirari II (911-891 p.n.e.), wzmiankowany w jego rocznikach
 Aszur-belu-ka’’in – turtanu króla Salmanasara III (858-825 p.n.e.), w 856 roku p.n.e. pełnił urząd eponima
 Dajan-Aszur – turtanu króla Salmanasara III, w 853 i 826 roku p.n.e. pełnił urząd eponima
 Jahalu – turtanu króla Szamszi-Adada V (823-811 p.n.e.), w 821 roku p.n.e. pełnił urząd eponima
 Bel-lu-balat – turtanu króla Szamszi-Adada V, w 814 roku p.n.e. pełnił urząd eponima 
 Nergal-ilaja – turtanu króla Adad-nirari III (810-782 p.n.e.); w 830, 817 i 808 roku p.n.e. pełnił urząd eponima
 Szamszi-ilu – turtanu króla Salmanasara IV (782-772 p.n.e.), w 780 roku p.n.e. pełnił urząd eponima; turtanu króla Aszur-dana III (772-755 p.n.e.), w 770 roku p.n.e. pełnił urząd eponima; turtanu króla Aszur-nirari V (755-746 p.n.e.), w 752 roku p.n.e. pełnił urząd eponima
 Nabu-da’’inanni – turtanu króla Tiglat-Pilesera III (745-727 p.n.e.), w 742 roku p.n.e. pełnił urząd eponima
 Bel-emuranni – "turtanu strony prawej" króla Sennacheryba (704-681 p.n.e.), w 686 r. p.n.e. pełnił urząd eponima
 Marlarim - turtānu Kummuḫi, w 668 r. p.n.e. pełnił urząd eponima.
 Szamasz-szarru-ibni - turtanu króla Sin-szarra-iszkuna (?-612 p.n.e.); postkanoniczny eponim w 615 r. p.n.e. (Reade) lub w 613 r. p.n.e. (Falkner)
 Nabu-mar-szarri-usur - turtanu Aszur-uballita II (611-609 p.n.e.); postkanoniczny eponim w 611 r. p.n.e. (Parpola, Reade, Falkner)

Turtanu w Biblii 
W dwóch miejscach w Biblii wzmiankowane są osoby noszące tytuł turtanu (biblijne tartan). W pierwszym przypadku (2 Księga Królewska 18:17) chodzi o nieznanego z imienia turtanu asyryjskiego króla Sennacheryba (704–681 p.n.e.), który wraz z dwoma innymi dostojnikami (rab šāqê i rab ša rēši) wysłany zostaje do króla Judy Ezechiasza, by nakłonić go do poddania Jerozolimy. W drugim przypadku (Księga Izajasza 20:1) wzmiankowane jest zdobycie miasta Aszdod przez nieznanego z imienia turtanu asyryjskiego króla Sargona II (722-705 p.n.e.). 

W Kodeksie Leningradzkim, Septuagincie i Wulgacie tytuł turtanu występuje jako imię własne (hebrajskie תַּרְתָּן w Kodeksie Leningradzkim, greckie Θαρθαν w Septuagincie, łacińskie Tharthan w Wulgacie), ale w komentarzach i leksykonach biblijnych znaleźć można często informację, że chodzi tu o asyryjski tytuł oznaczający naczelnego dowódcę wojsk.  W polskich przekładach Biblii tytuł ten czasem występuje jako imię własne, a czasem jako – tłumaczona lub nie – nazwa urzędu:

W niektórych starszych pracach z zakresu historii starożytnego Bliskiego Wschodu słowo tartan używane jest zamiennie ze słowem turtanu.

Przypisy

Bibliografia 
 hasło turtānu, w: Chicago Assyrian Dictionary (CAD), tom T, The Oriental Institute, Chicago 2006, s. 489-490.
 J.-J. Glassner, Mesopotamian Chronicles, Atlanta 2004.
 F. Joannes, Historia Mezopotamii w I. tysiącleciu przed Chrystusem, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.
 K. Radner, Last Emperor or Crown Prince Forever? Aššur-uballiṭ II of Assyria according to Archival Sources, w: Yamada S. (red.), State Archives of Assyria Studies, tom 28, 2018, s. 135-142.
 A. Ungnad, hasło Eponymen, w: Reallexikon der Assyriologie II (1938), s. 412–457.

Godności urzędnicze w Asyrii
Słowa z języka akadyjskiego